В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1281 году.
''См. также: :Категория:Умершие в 1281 году

Февраль 
 16 февраля — Гертруда Гогенбергская — королева-консорт Германии (1273—1281), герцогиня-консорт Австрии и герцогиня-консорт Штирии (1278—1281), жена Рудольфа I
 17 февраля — Бруно фон Шауэнбург — епископ Оломоуца (1245—1281)

Март 
 20 марта — Чаби — первая императрица-консорт Китая из династии Юань (1274—1281), жена Хубилая
 30 марта —  — теоретик поэзии, живший в Цюрихе

Апрель 
 4 апреля —  — барон Беркли (1243—1281)

Июль 
 22 июля —  — епископ Кимзе (1279—1281)

Август 
 23 августа —  — князь-епископ Льежа (1274—1281)
 24 августа —  — основательница христианской секты в Милане.

Сентябрь 
 10 сентября — Иоганн II — маркграф Бранденбург-Штендальский (1266—1281)
 20 сентября —  — сеньор Ханау, родоначальник дома Ханау

Октябрь 
 6 октября — Анри II д'Авогур — граф де Пентьевр (1212—1230) (фактически до 1214), последний граф Трегье (1212—1214), первый сеньор д'Авогур (1234—1281), сеньор де Гоэлё (1212—1281).
 8 октября —  — маркграфиня-консорт Бранденбурга (1266—1281), жена Конрада I

Ноябрь 
 6 ноября —  — архиепископ Неаполя (1266—1281)

Декабрь 
 6 декабря — Кирилл III — митрополит Киевский и всея Руси (1242—1281)
 20 декабря —  — второй сын короля Германии Рудольфа I, граф Габсбург и Кибург, утонул в Рейне.
 24 декабря — Генрих V Белокурый — Граф Люксембурга (1247—1281), маркграф Намюра (как Генрих II) (1256—1264), родоначальник династии Люксембургов

Дата неизвестна или требует уточнения 
 Абуль-Аббас аль-Мурси — александрийский святой суфий, чьим именем названа мечеть Эль-Мурси Абуль-Аббаса
  — флорентийский фальшивомонетчик, упомянутый в «Божественной комедии» Данте Алигьери
 Анна Венгерская — императрица-консорт Византийской империи (1273—1281), жена Андроника II Палеолога
 Владислав Опольский — Князь Калишский (1234—1244), князь Опольский и Рацибужский (1246—1281)
 Генрих II — граф Цвайбрюккена (1237—1281)
  — епископ Луго (1277—1281)
 Намейсис — вождь (король) земгалов (1272—1281)
 Ринальдо д’Аквино — итальянский поэт
 Сюй Хэн — китайский философ-неоконфуцианец
  — основатель города Ландау-ин-дер-Пфальц
 Эртогрул — первый правитель Османского Emich IV.бейлика (1227—1281), отец основателя Османской династии Османа I

См. также 
 Список умерших в 1280 году
 Список умерших в 1282 году

1281